Vente pour les comités d'entreprise www.vpce.net
 Véhicule porte-cellule (ou porte-berce)
 Vice-président du Conseil d'État (France)